Генерал-губернатор Индии первоначально возглавлял администрацию Ост-Индской компании в Британской Индии. Затем в 1858—1947 годах с новым титулом вице-король и генерал-губернатор Индии представлял Британскую Корону и государственного секретаря по делам Индии на Индийском субконтиненте. Этот список включает всех вице-королей и генерал-губернаторов вплоть до независимости Индии и Пакистана, двух генерал-губернаторов Индийского Союза и 4 генерал-губернаторов Доминиона Пакистан.

Должность была создана в 1774 году под названием генерал-губернатор президентства Форт-Уильяма.

Титул «вице-король» перестал использоваться, когда Индия и Пакистан обрели свою независимость в 1947 году, но должность генерал-губернатора продолжала существовать в обоих новых доминионах, пока они не приняли республиканские конституции в 1950 и 1956 годах соответственно.

Список генерал-губернаторов

Губернаторы президентства Форт-Уильяма (Бенгалия), 1774—1833

Генерал-губернаторы Индии, 1833—1858

Генерал-губернаторы и вице-короли Индии, 1858—1947

Генерал-губернаторы Индийского Союза, 1947—1950

Генерал-губернаторы Пакистана, 1947—1956

Примечания

См. также 
 Генерал-губернатор Индии

Генерал-губернаторы Индии
Вице-короли Индии
Списки:Индия